Фузија има више значења:

 Фузија (музика) — врста музике
 Нуклеарна фузија — у физици
 Хладна фузија
 Форд фузија — тип аутомобила
 Фузија (зуб) — стоматолошки термин за једну од урођених аномалија зуба

Види још 
 Фисија (вишезначна одредница)